Birds Nest ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birds Nest (Missouri), im Crawford County
 Birds Nest (Ohio), im Cuyahoga County
 Birds Nest (South Carolina), im Georgetown County